Als Säulenhalle werden in der Architektur verschiedene durch Säulenreihen gebildete Bauteile bezeichnet:

 Stoa (Architektur), eine offene Säulenhalle im alten Griechenland, meist an der Agora gelegen
 Portikus, eine als Vorhalle dienende Säulenhalle vor der Hauptfront eines Gebäudes
 Loggia, eine halboffene Säulenhalle in einem Gebäude und ein italienischer Gebäudetyp
 Peristasis, eine außen um ein Gebäude herumlaufende Säulenhalle
 Peristyl, eine um einen Innenhof herumlaufende Säulenhalle

Siehe auch